Fiut – nazwisko
 fiut – syrop z buraków cukrowych